

Гіллс-енд-Дейлс — місто, штат Кентуккі
 Гіллс-енд-Дейлс — селище, штат Огайо